«Alliance» puede referirse:

Traducción 
 Alianza.

Toponimia

en Estados Unidos 
 Alliance (California)
 Alliance (Indiana)
 Alliance (Nebraska)
 Alliance (Carolina del Norte)
 Alliance (Ohio)
 Municipio de Alliance (condado de Clay, Minnesota)

en Surinam 
 Alliance (Surinam)

Música 
 Alliance (1991-), banda de EE.UU.
 The Alliance (----), dancehall.

Miscelánea 
 The Alliance (lucha libre)
 Alliance de DC Comics.